Шабаниха:

 Шабаниха (приток Колтырака) — река в Кемеровской и Новосибирской областях России.
 Шабаниха (приток Ини) — река Новосибирской области России.